Mixer (keukengereedschap)
Garde (keukengerei)
Klopper (houten hamer), een ronde steenhouwers-, beeldhouwers- en houtsnijdershamer van hout of kunststof
Deurklopper - een aan een deur hangend voorwerp waarmee bezoek kan aankloppen
Mattenklopper - een voorwerp om stof en vuil uit tapijtjes en kleedjes te slaan

Personen met de naam Klopper:
 Jan Klopper (1878–1966), Nederlandse wiskundige en hoogleraar

Zie ook
klop - een doorverwijspagina met betekenissen van dat woord en personen met die achternaam